Олимпиада в Хелзинки може да се отнася за:
 XVII летни олимпийски игри, отменена поради Втората световна война, през 1940 г.
 XV летни олимпийски игри, проведени в Лондон през 1952 г.